Tutong, district du Brunei
 Pekan Tutong, ville du Brunei, chef-lieu de ce district
  Tutong (langue), un des langues du Brunei